

Rockefellerowie
 Rockefellerowie – amerykańska rodzina przedsiębiorców i filantropów
 David Rockefeller – amerykański przemysłowiec
 Happy Rockefeller – żona wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Nelsona Rockefellera
 James Rockefeller – amerykański finansista, wioślarz
 Jay Rockefeller – polityk amerykański
 John D. Rockefeller – amerykański przedsiębiorca
 John D. Rockefeller Jr. – amerykański przedsiębiorca i filantrop
 Laura Spelman Rockefeller – filantropka, żona Johna D. Rockefellera
 Nelson Rockefeller – wiceprezydent USA
 William Rockefeller – amerykański finansista
 William Avery Rockefeller Sr. – protoplasta rodziny Rockefellerów
 Winthrop Rockefeller – amerykański polityk, filantrop

W nazwach własnych
 47th–50th Streets – Rockefeller Center – stacja metra nowojorskiego
 Fundacja Rockefellera – organizacja filantropijna z siedzibą w Nowym Jorku
 John D. Rockefeller Jr. Memorial Parkway – droga krajobrazowa wraz z otaczającym ją parkiem w Wyoming, USA
 Muzeum Rockefellera – muzeum archeologiczne we Wschodniej Jerozolimie
 Rockefeller Center – kompleks budynków komercyjnych w Nowym Jorku
 Uniwersytet Rockefellera – prywatny uniwersytet w Nowym Jorku
 Kategoria:Instytucje ufundowane przez rodzinę Rockefellerów

Inne 
 Goodbye Rockefeller – polska komedia obyczajowa z 1993 roku
 Kim jest Clark Rockefeller? – amerykański film kryminalny z 2010 roku 
 Mów mi Rockefeller – polski film familijny z 1990 roku
 Rockefeller Plaza 30 – amerykański serial komediowy
 Rockefeller Street – singel estońskiej wokalistki Getter Jaani
 Żegnaj, Rockefeller – polski serial telewizyjny dla młodzieży